Saeculum (lat. Zeitalter, Menschenalter, Jahrhundert; mittelalterlich Welt [im Sinne von Weltlichkeit, siehe Säkularisierung]) bezeichnet:
 ein Jahrhundert 
 einen Zeitabschnitt aus der etruskischen Säkularlehre
 eine Feier zum hundertjährigen Bestehen oder zur 100. Wiederkehr eines Tages, siehe Zentenarium (Hundertjahrfeier)
 eine in der Antike alle 100 bzw. 110 Jahre stattfindenden Feier, siehe Säkularfeier (Antike)
 eine Zeitschrift für Universalgeschichte, siehe Saeculum (Zeitschrift)
 ein Jugendbuch von Ursula Poznanski, siehe Saeculum (Roman)
Siehe auch:
 Sekuła
 Secolo Verlag